Eishockey-Eredivisie 2005/06 ist die Bezeichnung für die Spielzeit mehrerer Ligen:

 Eishockey-Eredivisie (Belgien) 2005/06, die Spielzeit der höchsten belgischen Eishockeyspielklasse Eredivisie
 Eishockey-Eredivisie (Niederlande) 2005/06, die Spielzeit der höchsten niederländischen Eishockeyspielklasse Eredivisie